Banane (veraltet Paradiesfeige) steht für:

 Bananen (Musa), eine Gattung in der Familie der Bananengewächse (Musaceae)
 Dessertbanane, kultivierte Frucht der Bananenart Musa × paradisiaca
 Kochbanane, in vielen tropischen und subtropischen Ländern ein Grundnahrungsmittel, wird normalerweise nicht roh verzehrt

Banane ist außerdem die Bezeichnung für:
 Bananenboot, ein unmotorisiertes Schleppboot
 Bananenbrot
 Piasecki H-21, amerikanischer Transporthubschraubers (Spitzname, auch „fliegende Banane“)
 Bauchtasche (Austriazismus)
 ein Studioalbum von Demet Akalın, siehe Banane (Album), 
 zu einem vertikalen Knoten hochgesteckte Haar, siehe Haarknoten#Typen und Varianten
 Bananenrepublik, abwertende Bezeichnung für autokratische Staaten, in denen Korruption und Bestechlichkeit vorherrschen
 Bananenschale
 Bananenschnecken
 Bananenspinnen
 Bananenstecker, ein einfacher, einpoliger elektrischer Steckverbinder.

Siehe auch:
 Banana (Begriffsklärung)
 Alles Banane – Die Kinderhitparade